Peter Matti, un deportista suizo que compitió en piragüismo en la modalidad de eslalon
 Ueli Matti, deportista suizo que compitió en piragüismo en la modalidad de eslalon
 (2714) Matti, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides